Борис Воздвиженский:
 Воздвиженский, Борис Васильевич (1912—1997) — советский педагог, Герой Социалистического Труда (1968).
 Воздвиженский, Борис Иванович (1899—1990) — советский учёный-геолог, доктор технических наук, заслуженный геолог РСФСР.